Joseph Anton Forsboom ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Anton Franz Maria Forsboom (auch Forsboom-Goldner) (1794–1839), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Joseph Anton Wolfgang Forsboom (auch Forsboom-Bolongaro) (1817–1871), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt